Cornard Tye – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Great Cornard – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Cornard – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk